Il doppio del Knoxville Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Alex Kuznetsov e Miša Zverev erano i detentori del titolo, ma Zverev quest'anno non ha partecipato.

Kuznetsov ha fatto coppia con Denys Molčanov ma ha perso in semifinale contro Samuel Groth e John-Patrick Smith che hanno battuto in finale Carsten Ball e Peter Polansky 6–7(6–8), 6–2, [10–7].

Teste di serie

  Samuel Groth /  John-Patrick Smith (Campioni)
  Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (semifinali)

  Rik De Voest /  Rajeev Ram (quarti di finale)
  James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 
 

Knoxville Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013